FIJ steht für:
 Fédération internationale de judo, internationaler Weltverband für Judo in Lausanne, siehe International Judo Federation
 Fédération internationale des journalistes, internationaler Dachverband nationaler gewerkschaftlicher Journalistenverbände in Brüssel, siehe Internationale Journalisten-Föderation
 Festival international des jeux, internationales Spielefestival in Cannes
 Fœderatio Internationalis Juventutem, römisch-katholischer Dachverband für Jugendliche, siehe Juventutem
 Fidschi (IOC-Code)

Fij ist der Familienname folgender Personen:
 Renze Fij (* 1992), niederländischer Fußballspieler

fij steht für:
 Fidschi (Sprache) (ISO-639-3-Code)

Abkürzung